Cet article fournit diverses informations sur la saison 2007-2008 du MO Constantine, un club de football algérien basé dans la commune de Constantine.

Championnat

Classement

Résultats  
Les résultats de championnat saison 2007-2008 Division 2 du MO Constantine
/ : symbolise que l'équipe n'a pas participé à cette journée puisque cette saison s'est déroulée avec 19 équipes (nombre impair).

Coupe 
Le MO Constantine a été éliminé en trente-deuxièmes de finale de la Coupe d'Algérie par sa défaite un but à zéro face à l'USM Blida.

Notes et références 

Constantine MO
2007-2008
Football en Algérie en 2007
Football en Algérie en 2008